Longtown kan syfta på:

 Longtown, Cumbria – en stad i Cumbria, England
 Longtown, Herefordshire – en ort i Herefordshire, England
 Longtown, Missouri – en stad i Missouri, USA
 Longtown, Oklahoma – en stad i Oklahoma, USA